Желонья — река в Калужской области России, протекает по территории Износковского района. Устье реки находится в 25 км по левому берегу реки Истры (бассейн Угры). Длина реки составляет 32 км, площадь водосборного бассейна — 111 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010100412110000021092
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002109
 Код бассейна — 09.01.01.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 4,2 км: река Восток (лв)

Примечания 

Бассейн Вори (приток Угры)
Реки Износковского района